Акса́й  () — село в Хасавюртовском районе Республики Дагестан (Россия). Образует муниципальное образование село Аксай со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.. Один из крупнейших кумыкских населённых пунктов на территории Дагестана. В прошлом город Аксай, столица Аксаевского княжества.

География 
Расположено к северу от города Хасавюрт на правом берегу р. Аксай недалеко от границы с Чеченской Республикой.

История 

Село образовано, предположительно, во второй половине XVII века и первоначально называлось «Ташгечув» (с кумыкского «Каменный брод»).

В 1825 году в село насильственно переселили жителей Старого Аксая, сожжённого царскими войсками за непокорность. С этого времени за селом закрепляется название «Новый Аксай». С течением времени приставка «Новый» отпадает и село именуется просто Аксай.
В 1837 году кумыкский аксаевский князь Муса-Хасав переселяет оставшихся в Старом Аксае кумыков к переселенным в 1825 году староаксаевцев из-за набега эндиреевского кумыка с полчищем горцев Ташев-Хаджи.

В 1883 г. село входило в состав 2-го (Аксайского) участка Хасавюртовского округа Терской области. Состояло из 1042 дворов. При нем хутора : Чагоротар, Карасу и Чабаклы. Моноэтническое кумыкское село.

Население 

 Национальный состав
По данным «Список населённых мест Терской области : По сведениям к 1 января 1883 года»:

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По переписи 2002 года:
 кумыки — 5207 чел (62,5 %)
 аварцы — 2523 чел. (30,3 %)
 чеченцы — 405 чел. (4,9 %)
 лакцы — 135 (1,6 %)
 прочие — 66 (0,8 %)

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Известные уроженцы 
 Алибеков, Манай (1860—1920) — кумыкский поэт.
 Атабаев, Магомед Султанмурадович (1938—2017) — Народный поэт Дагестана.
 Батырмурзаев, Нухай (1865—1919) — кумыкский писатель-просветитель.
 Батырмурзаев, Зайналабид Нухаевич (1897—1919) — кумыкский поэт, публицист, революционер.
 Капланов, Рашид-Хан Завитович (1883—1937) — кумыкский князь, министр внутренних дел Горской Республики, министр народного просвещения и по делам вероисповеданий и торговли, промышленности и продовольствия Азербайджанской Демократической Республики.
 Абдулхаким Исмаилов — участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Российской Федерации. Запечатлен на всемирно-известной фотографии Халдея, держащий флаг СССР над рейхстагом.
 Махмудов, Увайс Багавдинович (1938—2012) — нейрохирург, профессор, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Института нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН.
 Мирзаев, Султан Бетерович (род. 1964) — Муфтий Чеченской республики (2005—2014).
 Порсуков, Али Абакарович (1969—2002) — мастер спорта международного класса по боксу, чемпион мира по ушу-саньда и кик-боксингу.
 Салаватов, Алим Паша (1901—1942) — кумыкский поэт и драматург, основоположник кумыкской драматургии.
 Уцмиев, Хасай-хан Мусаевич (1808—1867) — кумыкский князь, российский генерал-майор, управлявший Карабахским ханством.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана